Een verkeersweg:
 N513 (België)
 N513 (Frankrijk)
 N513 (Nederland), zie Provinciale weg 513

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing